Леонид Меламед: Меламед, Леонид Адольфович (род. 1967) — президент АФК «Система».
 Меламед, Леонид Борисович (род. 1961) — российский бизнесмен, топ-менеджер различных крупных компаний.